

Patronyme 

 Hilarion Ballande (1820-1887), comédien, dramaturge et directeur de théâtre français.
 André Ballande (1857-1936), homme d'affaires et homme politique français.

 Charles Adolphe Ballande (1878-1915), officier de marine français.

Entreprise 
 Établissements Ballande, entreprise familiale d'origine bordelaise, fondée au  et ayant fait du négoce, en particulier de nickel en Nouvelle-Calédonie, et dirigée un temps par André Ballande.

Articles connexes